Асаку́ра (може записуватися через кандзі: 麻 仓 — «склад конопель»,朝 仓 — «ранковий склад») — японське прізвище та топонім.

Топонім 
 Асакура — японське місто в префектурі Фукуока.

Персоналії 
 Рід Асакура — самурайський рід Японії періоду Сенгоку.
 Асакура Йосікаґе (1533–1573) — 11-й і останній глава роду.
 Асакура Каґетаке (1536–1575) — самурайський полководець, член роду.
 Асакура Норіюкі (1954) — японський композитор та співак.

Вигадані персонажі 
 Йо Асакура — головний персонаж аніме та манги Король-шаман.
 Кадзума Асакура — персонаж манги Negima!: Magister Negi Magi.
 Реко Асакура — персонаж серії художніх творів Меланхолія Харухі Судзумії.